Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 1990/91 war die 45. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der SC Brück nach zwei Spielzeiten und die zweite Mannschaft von Alemannia Aachen nach einer Saison wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die beiden Aufsteiger SpVg Frechen 20 (Wiederaufstieg nach drei Spielzeiten) und der Westwacht Aachen (Rückkehr nach acht Jahren) hinzu.

Sieger wurde zum zweiten Mal der SC Brück, der damit nach einer Saison wieder in die Oberliga Nordrhein aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Westwacht Aachen verließ die Verbandsliga nach einer Saison wieder, der SC 09 Erkelenz nach zwei Spielzeiten und der FC Düren-Niederau nach zehn Jahren.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

1990
Fußballsaison 1990/91